Saarijärvi är en kommun (stad) i landskapet Mellersta Finland

Saarijärvi kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige och Finland. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Holmsjön.

Sverige
Saarijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (1,88 km²)
Saarijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750862-178685), sjö i Pajala kommun,  (9,35 ha)
Saarijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750995-179094), sjö i Pajala kommun,  (5,88 ha)
Saarijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 751812-178935), sjö i Pajala kommun,  (24,9 ha)
Saarijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752362-178602), sjö i Pajala kommun,  (6,49 ha)
Saarijärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 732534-186376), sjö i Haparanda kommun,  (11,3 ha)
Saarijärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 733387-186197), sjö i Haparanda kommun,  (23,4 ha)
Saarijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 753252-178360), sjö i Pajala kommun, 
Saarijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 753946-179916), sjö i Pajala kommun, 
Saarijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754032-180718), sjö i Pajala kommun,  (6,28 ha)
Saarijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754724-181166), sjö i Pajala kommun, 
Saarijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 756756-180729), sjö i Pajala kommun, 
Saarijärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Saarijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 739410-184299), sjö i Övertorneå kommun,  (19,4 ha)
Saarijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 741901-184153), sjö i Övertorneå kommun,  (34,9 ha)
Saarijärvet, sjö i Kiruna kommun,  (11,5 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 740909-172951), sjö i Gällivare kommun,  (6,85 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741815-171946), sjö i Gällivare kommun,  (9,09 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741961-171238), sjö i Gällivare kommun,  (12,2 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742456-173121), sjö i Gällivare kommun, 
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742484-171754), sjö i Gällivare kommun,  (19,7 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742558-172153), sjö i Gällivare kommun, 
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743321-173279), sjö i Gällivare kommun,  (6,5 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743810-171905), sjö i Gällivare kommun, 
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 747163-168157), sjö i Gällivare kommun,  (66 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748448-173610), sjö i Gällivare kommun, 
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748668-175194), sjö i Gällivare kommun,  (8,97 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749344-168506), sjö i Gällivare kommun,  (39 ha)
Saarijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749605-173104), sjö i Gällivare kommun,  (5,83 ha)
Saarijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749768-175188), sjö i Kiruna kommun,  (9,57 ha)
Saarijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750387-176173), sjö i Kiruna kommun,  (5,81 ha)
Saarijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752707-167600), sjö i Kiruna kommun,  (13,4 ha)
Saarijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753764-171551), sjö i Kiruna kommun,  (31,4 ha)
Saarijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755065-177481), sjö i Kiruna kommun,  (20,4 ha)
Saarijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757929-174892), sjö i Kiruna kommun,  (34,4 ha)
Saarijärvi (Karesuando socken, Lappland, 755738-178024), sjö i Kiruna kommun,  (12 ha)
Saarijärvi (Karesuando socken, Lappland, 758410-176528), sjö i Kiruna kommun,  (4,66 ha)
Saarijärvi (Karesuando socken, Lappland, 758864-175715), sjö i Kiruna kommun,  (8,46 ha)
Saarijärvi (Karesuando socken, Lappland, 759664-172332), sjö i Kiruna kommun,  (21,1 ha)

Finland
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,28, long 27,10), sjö i Enare,  (32 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,25, long 27,18), sjö i Enare,  (19 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,07, long 21,10), sjö i Enontekis,  (37 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,92, long 26,78), sjö i Enare,  (44 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,73, long 21,57), sjö i Enontekis,  (1,1 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,20, long 23,90), sjö i Enontekis,  (32 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,30, long 25,23), sjö i Kittilä,  (52 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,17, long 24,50), sjö i Kolari kommun,  (39 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,92, long 25,25), sjö i Rovaniemi,  (14 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,85, long 24,15), sjö i Pello kommun,  (17 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,82, long 26,02), sjö i Rovaniemi,  (2,2 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,67, long 27,27), sjö i Kemijärvi,  (65 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,53, long 29,37), sjö i Salla, Finland,  (1,3 km²)
Saarijärvi och Pikku Saarijärvi, sjö i Salla, Finland,  (1,1 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,42, long 27,75), sjö i Posio,  (1,8 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,42, long 27,10), sjö i Kemijärvi,  (1,2 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,30, long 28,45), sjö i Posio,  (45 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,30, long 27,95), sjö i Posio,  (36 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,20, long 26,20), sjö i Rovaniemi,  (53 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,05, long 27,95), sjö i Posio,  (11 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,05, long 26,48), sjö i Ranua,  (1,2 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,95, long 28,90), sjö i Kuusamo,  (42 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,93, long 27,13), sjö i Ranua,  (3 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,78, long 28,62), sjö i Kuusamo,  (98 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,43, long 28,87), sjö i Suomussalmi,  (19 ha)
Saarijärvi (sjö i Taivalkoski, Norra Österbotten), sjö i Taivalkoski,  (95 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,28, long 29,33), sjö i Suomussalmi,  (5,8 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,12, long 28,93), sjö i Suomussalmi,  (20 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,97, long 29,52), sjö i Suomussalmi,  (83 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,80, long 28,57), sjö i Suomussalmi,  (70 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,80, long 27,57), sjö i Puolango,  (56 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,77, long 26,98), sjö i Vaala,  (27 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,63, long 28,98), sjö i Hyrynsalmi,  (1,3 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,53, long 26,63), sjö i Vaala,  (21 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,48, long 29,42), sjö i Kuhmo,  (62 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,45, long 28,87), sjö i Kuhmo,  (89 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,42, long 28,77), sjö i Ristijärvi,  (38 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,23, long 26,17), sjö i Siikalatva,  (14 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,08, long 27,97), sjö i Sotkamo,  (44 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, lat 63,87, long 28,67), sjö i Sotkamo,  (44 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten, lat 63,82, long 24,32), sjö i Karleby,  (38 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala), sjö i Lieksa,  (1,3 km²)
Saarijärvi (sjö i Pihtipudas, Muurasjärvi), sjö i Pihtipudas,  (21 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten, lat 63,35, long 23,18), sjö i Kauhava,  (61 ha)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 63,12, long 29,07), sjö i Juga,  (2,5 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Norra Savolax), sjö i Kaavi,  (14 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten, lat 62,72, long 23,42), sjö i Kuortane,  (62 ha)
Saarijärvi (sjö i Jyväskylä, Puuppola), sjö i Jyväskylä,  (20 ha)
Saarijärvi (sjö i Jyväskylä, Saakoski), sjö i Jämsä,  (5,8 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,80, long 27,53), sjö i Jockas,  (10 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,58, long 27,40), sjö i S:t Michel,  (2,6 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 61,28, long 26,47), sjö i Heinola,  (2,4 km²)
Saarijärvi (sjö i Finland, Nyland), sjö i Lojo,  (1,4 km²)
Saarijärvi (sjö i Esbo och Vichtis, Nyland), sjö i Esbo,  (95 ha)

Se även 
 Saarijärvi och Pikku Saarijärvi
 Sarjärv 
 Sarjärv (sjö i Kronoby, Österbotten, Finland)
 Saarinen (sjö i Lestijärvi, Mellersta Österbotten, Finland)
 Saarivesi
 Holmsjön
Suolojaure

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn